Nawratil ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Nawratil (1937–2015), deutscher Jurist, Publizist und Menschenrechtsaktivist

Siehe auch:
 Navrátil